{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (76801) - || 2000 PF24 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76802) - || 2000 PV27 || 9 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76803) - || 2000 PK30 || 5 augustus 2000 || Mauna Kea || M. J. Holman
|-
| (76804) - || 2000 QE || 20 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76805) - || 2000 QY14 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76806) - || 2000 QS24 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76807) - || 2000 QT25 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76808) - || 2000 QW34 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76809) - || 2000 QQ46 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76810) - || 2000 QC50 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76811) - || 2000 QK57 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76812) - || 2000 QQ84 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76813) - || 2000 QC164 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76814) - || 2000 QL164 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76815) - || 2000 QE181 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76816) - || 2000 RL37 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76817) - || 2000 RX43 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76818) Brianenke || 2000 RG79 || 8 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76819) - || 2000 RQ91 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76820) - || 2000 RW105 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76821) - || 2000 SY8 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76822) - || 2000 SA51 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76823) - || 2000 SN60 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76824) - || 2000 SA89 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76825) - || 2000 SR125 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76826) - || 2000 SW131 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76827) - || 2000 SC158 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76828) - || 2000 SL161 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76829) - || 2000 ST166 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76830) - || 2000 SA182 || 19 september 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (76831) - || 2000 ST222 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76832) - || 2000 SM226 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76833) - || 2000 SQ232 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76834) - || 2000 SA244 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76835) - || 2000 SH255 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76836) - || 2000 SB310 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76837) - || 2000 SL316 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76838) - || 2000 ST347 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76839) - || 2000 SM354 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76840) - || 2000 TU3 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76841) - || 2000 TC33 || 4 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76842) - || 2000 TQ33 || 4 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76843) - || 2000 TP41 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76844) - || 2000 UC40 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76845) - || 2000 VJ2 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76846) - || 2000 VK10 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76847) - || 2000 VX31 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76848) - || 2000 WO3 || 17 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76849) - || 2000 WL6 || 20 november 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| (76850) - || 2000 WE13 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76851) - || 2000 WJ18 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76852) - || 2000 WD20 || 24 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76853) - || 2000 WE25 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76854) - || 2000 WX49 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76855) - || 2000 WD63 || 28 november 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (76856) - || 2000 WQ96 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76857) - || 2000 WE132 || 18 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76858) - || 2000 WK141 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76859) - || 2000 WV145 || 22 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76860) - || 2000 WK178 || 28 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76861) - || 2000 WX185 || 28 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76862) - || 2000 XK7 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76863) - || 2000 XD13 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76864) - || 2000 XR13 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76865) - || 2000 XW38 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76866) - || 2000 XK49 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76867) - || 2000 YM5 || 19 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76868) - || 2000 YC11 || 22 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76869) - || 2000 YB20 || 27 december 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (76870) - || 2000 YP21 || 22 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76871) - || 2000 YZ28 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76872) - || 2000 YP30 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76873) - || 2000 YF32 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76874) - || 2000 YR32 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76875) - || 2000 YT32 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76876) - || 2000 YU32 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76877) - || 2000 YD36 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76878) - || 2000 YT44 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76879) - || 2000 YG47 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76880) - || 2000 YG51 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76881) - || 2000 YR51 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76882) - || 2000 YA54 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76883) - || 2000 YE54 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76884) - || 2000 YJ61 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76885) - || 2000 YB63 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76886) - || 2000 YL64 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76887) - || 2000 YM88 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76888) - || 2000 YW94 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76889) - || 2000 YK97 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76890) - || 2000 YT98 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76891) - || 2000 YM99 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76892) - || 2000 YP99 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76893) - || 2000 YQ99 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76894) - || 2000 YT99 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76895) - || 2000 YX103 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76896) - || 2000 YA105 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76897) - || 2000 YO105 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76898) - || 2000 YS105 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76899) - || 2000 YU105 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76900) - || 2000 YB107 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten